Il gruppo della dussertite è un gruppo di minerali definito dall'IMA facente parte del supergruppo dell'alunite individuati in base alla dominante AsO4.

Minerali del gruppo della dussertite 
 Arsenocrandallite
 Arsenoflorencite-(Ce)
 Arsenoflorencite-(La)
 Arsenoflorencite-(Nd)
 Arsenogorceixite
 Arsenogoyazite
 Arsenowaylandite
 Dussertite
 Graulichite-(Ce)
 Philipsbornite
 Segnitite

Note 

Dussertite